Mistrzostwa Europy w Curlingu 1988 odbyły się między 6 a 10 grudnia 1988 w szkockim Perth, w Perth Ice Rink.

W rywalizacji udział wzięło 26 drużyn (12 kobiecych i 14 męskich). Z uczestnictwa zrezygnowała kobieca reprezentacja Walii, oraz męska drużyna Luksemburga. Zadebiutowali Belgowie, którzy zajęli ostatnie miejsce nie wygrywając żadnego ze swoich sześciu meczów. Tak jak wcześniejsza edycja turniej został rozegrany metodą Tripple-Double-Single knock-out.

Tytułów mistrzowskich z 1987 broniły Niemki i Szwedzi. 

Po 5 latach tytuły mistrzyń Europy zdobyły ponownie reprezentantki Szwecji (Elisabeth Högström), w finale zakończonym wynikiem 5:4 pokonały Szkotki (Hazel McGregor). Na najniższym stopniu podium stanęły Szwajcarki (Cristina Lestander), które w meczu o 3. miejsce zwyciężyły 6:5 nad Dunkami (Marianne Qvist). Złote medale w konkurencji mężczyzn przypadły Szkotom (David Smith), w finale byli lepsi 6:3 od Norwegii (Eigil Ramsfjell). Norwegowie przegrali tylko w ostatnim meczu, w finale znaleźli się bez oddania meczu. Brązowe medale wywalczyli Szwajcarzy (Bernhard Attinger) pokonując 5:2 obrońców tytułu ze Szwecji (Claes Roxin).



Kobiety

Reprezentacje

Faza pierwsza 
12 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 12 zespołów dwa kwalifikowały się do fazy drugiej. Cztery najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Niemki, Szwedki, Norweżki i Francuzki rozpoczęły grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 10 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 7 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-12.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-12.

1. eliminacja

2. eliminacja

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza pierwsza 
14 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 14 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Dwie najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szwedzi i Norwegowie rozpoczęli grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 12 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 9 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
6 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

3. eliminacja

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 Schemat rozgrywek turnieju kobiet i mężczyzn na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1988
1988 w curlingu
Curling w Szkocji
1988 w Wielkiej Brytanii
Sport w Perth (Szkocja)